Mančano ima više značenja:
 Mančano (Areco)
 Mančano
 Mančano (Peruđa)